Fall Grün steht als Deckname für:
 Planstudie der Wehrmacht zur Eroberung der Tschechoslowakei, siehe Sudetenkrise#Hitlers Ziele und die erste Eskalation zur Krise
 die nicht ausgeführte deutsche Invasion Irlands im Zweiten Weltkrieg, siehe Unternehmen Grün